Sachsenaufstand bzw. Sachsenaufstände steht für:

 Sachsenaufstände zwischen 772 und 804, siehe Sachsenkriege Karls des Großen
 Sachsenaufstände zwischen 1073 und 1075, siehe Sachsenkrieg (Heinrich IV.)